Czostków bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Czostków (Filipów), Dorf der Gmina Filipów, Woiwodschaft Podlachien
 Czostków (Krasocin), Dorf der Gmina Krasocin, Woiwodschaft Heiligkreuz

 Czostków (See), See in der Gmina Filipów, Woiwodschaft Podlachien